Юлія Думанська:</noinclude>

 Думанська Юлія Ігорівна ( 1991 р.) — українська поп-співачка
 Думанська Юлія ( 1996 р.) — румунська гандболістка українського походження, яка грає за команду СКМ «Крайова».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок